La ROU 1 «Uruguay», ex Comandante João Belo (F480), es una de las dos fragatas de la clase João Belo adquiridas por la marina de guerra de Uruguay en 2008 junto a la ROU 2 Comandante Pedro Campbell. Fue puesta en gradas en 1965, botada en 1966 y asignada en 1967.

Construcción e historia de servicio 
Construido en Francia, fue puesta en gradas en 1965, botada en 1966 y asignada en 1967. Fue bautizada Comandante João Belo y asignada a la marina de guerra de Portugal.

Fue adquirida por Uruguay en 2008 cambiándose a ROU 1 Uruguay.

En 2019 capturó un barco que hacía pesca ilegal en aguas uruguayas. En 2022 la marina anunció su decisión de dar la baja a la fragata Uruguay.

Véase también 
 Anexo:Buques de guerra de Uruguay

Referencias 

Fragatas de Uruguay